Japonska Formula 3000 sezona 1994 je bila osmo prvenstvo Japonske Formule 3000.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R=odstopil DIS=diskvalificiran

1994 v športu
1994